Cávado puede referirse a:

La subregión estadística portuguesa del Cávado, parte de la región Norte y del Distrito de Braga.
El río Cávado, río portugués.